A görög számok egy olyan számokat jelentő rendszer, amelyben a számjegyeket betűkkel, esetünkben görög betűkkel jelölik. Ezeket a betűkből képzett számokat hívják még jón, milétoszi vagy alexandriai számoknak is. A görög számokat a mai modern Görögországban is használják, mint a nyugati népek a római számokat. A tőszámneveket azonban arab számokkal írják.

A görög számok

Források 
 Számírás, számrendszerek 
 Az ógörög számírás és számolás
 Számábrázolás
 Greek_numerals

Számok
Számjelölési rendszerek